Во́льперт (Уолперт) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вольперт, Айзик Исаакович (Aizik Volpert, 1923—2006) — советский и израильский математик, учёный в области математической физики.
 Вольперт, Амиэль Рафаилович (1908—1988) — советский учёный-радиотехник, изобретатель диаграммы Вольперта-Смита.
 Вольперт, Владимир Айзикович (род. 1954?) — советский и американский математик, сын А. И. Вольперта.
 Вольперт, Виталий Айзикович (род. 1958) — советский и французский математик, сын А. И. Вольперта.
 Вольперт, Дора Моисеевна (1903—1991) — советская театральная актриса.
 Вольперт, Илья Евгеньевич (1891—1979) — психотерапевт и психиатр.
 Вольперт, Лариса Ильинична (1926—2017) — советская и эстонская шахматистка, гроссмейстер, литературовед, доктор филологических наук, дочь И. Е. Вольперта.
 Уолперт, Льюис (1929—2021) — британский биолог развития, популяризатор науки.